Almostaim (califa)  — califa abássida de Bagdá
 Solimão Almostaim  e  — califa omíada de Córdova
   — rei hudida de Saragoça
   — rei hudida de Saragoça
 Almostaim do Cairo  — califa abássida do Cairo
 Saade Almostaim  — rei nacérida de Granada